Bouroum-Bouroum peut désigner :
 Bouroum-Bouroum, la commune rurale et le chef-lieu du département de Bouroum-Bouroum au Burkina Faso
 Bouroum-Bouroum, le département dont Bouroum-Bouroum est le chef-lieu éponyme